Renzong kan verwijzen naar:
 Song Renzong (1010-1063), keizer van de Chinese Song-dynastie
 Xi Liao Renzong (1150-1164), heerser van de Kara-Kitan (Westelijke Liao-dynastie)
 Buyantu Khan (1285-1320), keizer van de Chinese Yuan-dynastie met de postume titel Renzong
 Hongxi (1378-1425), keizer van de Chinese Ming-dynastie met de postume titel Renzong